Naselje u Hrvatskoj:
 Veliki Šušnjar, naselje u sastavu grada Petrinje

Naselje u Srbiji:
 Šušnjar (Lazarevac, Srbija), naselje u sastavu općine Lazarevac